Зульфия́ Исраи́лова (псевдоним — Зульфия; 1915—1996) — узбекская советская поэтесса. Народная поэтесса Узбекской ССР (1965). Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Член КПСС с 1953 года.

Биография 
Родилась поэтесса 1 марта 1915 года в махалле Укчи города Ташкент в семье литейщика-кустаря.

Родители Зульфии были людьми высокой культуры. Так её мать, знавшая много народных песен и легенд, рассказывала их своим детям. Родители, желавшие видеть своих детей высокообразованными и культурными людьми, воспитали в Зульфие любовь к слову.

После окончания средней школы и женского педагогического училища, Зульфия работала в редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, начала писать стихи. В 17 лет (в 1932 году) вышел её первый поэтический сборник «Страницы жизни», в который вошли стихи о молодежи, дружбе и красоте человеческой души. С 1938 года она работает в различных издательствах, стала членом республиканских и межреспубликанских организаций.

В своем художественном творчестве Зульфия воспевала свой народ и его многовековые традиции. В её творчестве прославляется мать — хранительница семейного очага.

Одаренная поэтесса и писательница, будучи тонким знатоком человеческих душевных порывов, создала произведения различных жанров: поэмы, баллады, элегии, лирические стихотворения, рассказы, очерки, публицистические статьи и газетные корреспонденции. Многие её стихотворения были посвящены борьбе за мир и дружбе народов СССР. В годы войны она писала патриотические стихи. Ею также были написаны либретто к операм узбекских композиторов, например либретто оперы «Зайнаб и Омон». Также ею была написана пьеса-сказка по мотивам поэмы «Семург», написанной её мужем Хамидом Алимджаном.

Наиболее известные стихотворения поэтессы: 

 «Хулькар» (1947), 
 «Я пою зарю» (1950),
 «Моя Родина»
 «Жди нас»
 «Темирой» (1934)
 «Стихи» (1939)

Сборник стихотворений:

 «Близкие сердцу моему» (1958),
 «Сердце в пути» (1966), 
 «Дар долины» (1966),
 «Моя весна» (1967), 
 «Водопад» (1969).

Некоторые стихотворения Зульфии были переведены на русский язык, например, стихотворение «Я пою зарю» (1950), русский перевод 1951 года.

Награды и премии 
 Народная поэтесса Узбекской ССР (1965)
 Герой Социалистического Труда (16.11.1984)
 2 ордена Ленина (18.03.1959; 16.11.1984)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (11.01.1957; 01.03.1965; 09.09.1971)
 Орден Дружбы народов (28.02.1975)
 Орден «Знак Почёта» (06.12.1951)
 2 медали «За трудовое отличие» (25.12.1944; 16.01.1950) 
 Государственная премия СССР (1976) — за книгу стихов «Строки памяти» (1974) и цикл «Радуга»
 Орден «Дустлик» (25.08.1994)

Память 
В 1999 году в Узбекистане была учреждена Государственная премия имени Зульфии, которая присуждается за успехи в области литературы, искусства, науки, культуры и образования одаренным девушкам в возрасте от  ежегодно в канун Международного женского дня- 8 марта. 

1 марта 2008 года в центре Ташкента был установлен памятник Зульфие из гипса. В 2014 году памятник был заменён на бронзовый. В декабре 2017 года памятник был перенесен на Аллею литераторов.

Примечания

Ссылки 

 В. Костыря, «Творчество Зульфии». Журнал «Звезда Востока», № 6, 1953.
 «Негасимая звезда Зульфии»
 
 По страницам узбекской литературы. Зульфия
 Биография Зульфии
 Сафаров М. А. Теплый дом, встречающий гостей. К столетию узбекской поэтессы Зульфии // http://www.islamrf.ru/news/culture/c-news/38372/

Народные поэты Узбекской ССР
Узбекские поэты
Писатели-соцреалисты
Писательницы Узбекистана
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Сырдарьинской области (Российская империя)
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Похороненные на Чигатайском кладбище